98 steht für:

 die natürliche Zahl Achtundneunzig
 das Jahr 98, Jahr
 das Jahr 98 v. Chr., Jahr

Siehe auch:
 SV Darmstadt 98, deutscher Fußballverein